Risco aceitável é a probabilidade de algo muito pouco nocivo ou em relação ao qual os benefícios são maiores do que os riscos potenciais.

Os estudos epidemiológicos fornecem dados para cálculo dos riscos associados a muitos processos médicos e, também, a implicações ocupacionais e ambientais. Estes dados são utilizados, por exemplo, na Análise da Decisão Clínica.

Estatística
Epidemiologia